GMT steht für:

 Greenwich Mean Time
 Générale de Mécanique et de Thermique, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung, Teilgewerkschaft des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
 Giant Magellan Telescope, ein astronomisches Teleskop
 Generic Mapping Tools, eine Open-Source-Software zur Erstellung von Karten
 Glasfasermatten-Thermoplast, Halbzeug aus Glasfaser, das infolge des Leichtbaus in der Industrie Anwendung findet
 Gesellschaft für Maritime Technik
 Grundlagen der Messtechnik, ein Studienfach
 Gestaltungs- und Medientechnik, Profilfach am Technischen Gymnasium
 GMT Communications Partners III LLP, Investmentfirma in London
 GMT Games, einen Spielehersteller
 GMT Gummi-Metall-Technik, ein Hersteller von Schwingungsdämpfern aus Bühl (Baden)
 G:MT – Greenwich Mean Time, einen britischen Film von Taylor Hackford
 VEB Gießerei und Maschinenbau Torgelow, einen früheren DDR-Betrieb, heute Eisengießerei Torgelow
 Geometrischer Mitteltiter, geometrisches Mittel aller gemessenen Antikörperkonzentrationen (Titer), siehe Titer (Medizin)

GMT